Panticosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Panticosa (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Panticosa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar